У́лица Турге́нева — название улиц, названных именем русского литератора И. С. Тургенева, в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

Белоруссия 
 Улица Тургенева — улица в Гомеле.
 Улица Тургенева — улица в Минске.

Грузия 
 Улица Тургенева — улица в Тбилиси.

Латвия 
 Улица Тургенева — улица в Риге.

Россия 
 Улица Тургенева — улица в Абакане.
 Улица Тургенева — улица в Анапе.
 Улица Тургенева — улица в Ангарске.
 Улица Тургенева — улица в Арзамасе.
 Улица Тургенева — улица в Артёме.
 Улица Тургенева — улица в Астрахани.
 Улица Тургенева — улица в Белгороде.
 Улица Тургенева — улица в Бийске.
 Улица Тургенева — улица в Брянске.
 Улица Тургенева — улица во Владимире.
 Улица Тургенева — улица в Волгограде.
 Улица Тургенева — улица в Воронеже.
 Улица Тургенева — улица в Геленджике.
 Улица Тургенева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Тургенева — улица в Ефремове.
 Улица Тургенева — улица в Заволжске.
 Улица Тургенева — улица в Иванове.
 Улица Тургенева — улица в Иркутске.
 Улица Тургенева — улица в Ишимбае.
 Улица Тургенева — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Тургенева — улица в Казани.
 Улица Тургенева — улица в Калининграде.
 Улица Тургенева — улица в Кемерове.
 Улица Тургенева — улица в Кинешме.
 Улица Тургенева — улица в Королёве.
 Улица Тургенева — улица в Костроме.
 Улица Тургенева — улица в Краснодаре.
 Улица Тургенева — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Тургенева — улица в Липецке.
 Улица Тургенева — улица в Лобне.
 Улица Тургенева — улица в Малоярославце.
 Улица Тургенева — улица в Махачкале.
 Улица Тургенева — улица в Можге.
 Улица Тургенева — улица в Моршанске.
 Улица Тургенева — улица в Муроме.
 Улица Тургенева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Тургенева — улица в Новосибирске.
 Улица Тургенева — улица в Новочеркасске.
 Улица Тургенева — улица в Орле.
 Улица Тургенева — улица в Оренбурге.
 Улица Тургенева — улица в Орехово-Зуеве.
 Улица Тургенева — улица в Омске.
 Улица Тургенева — улица в Орске.
 Улица Тургенева — улица в Перми.
Улица Тургенева — улица в Петровске.
 Улица Тургенева — улица в Пушкино.
 Улица Тургенева — улица в Рыбинске.
 Улица Тургенева — улица в Санкт-Петербурге (Стрельна).
 Улица Тургенева — улица в Саранске.
 Улица Тургенева — улица в Саратове.
 Улица Тургенева — улица в Северодвинске.
 Улица Тургенева — улица в Смоленске.
 Улица Тургенева — улица в Советске Калининградской области.
 Улица Тургенева — улица в Сочи.
 Улица Тургенева — улица в Ставрополе.
 Улица Тургенева — улица в Тамбове.
 Улица Тургенева — улица в Твери.
 Улица Тургенева — улица в Томске. 
 Улица Тургенева — улица в Туапсе.
 Улица Тургенева — улица в Тюмени.
 Улица Тургенева — улица в Ульяновске.
 Улица Тургенева — улица в Уфе.
 Улица Тургенева — улица в Хабаровске.
 Улица Тургенева — улица в Чебоксарах.
 Улица Тургенева — улица в Челябинске.
 Улица Тургенева — улица в Черкесске.
 Улица Тургенева — улица в Шарье.
 Улица Тургенева — улица в Энгельсе.
 Улица Тургенева — улица в Южно-Сахалинске.
 Улица Тургенева — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Тургенева — улица в Запорожье.
 Улица Тургенева — улица в Кропивницком.
 Улица Тургенева — улица в Краматорске.
 Улица Тургенева — улица в Одессе.
 Улица Тургенева — улица в Полтаве.
 Улица Тургенева — улица в Сумах.
 Улица Тургенева — улица в Харькове.
 Улица Тургенева — улица в Хмельнике.
 Улица Тургенева — улица в Чернигове.
 Улица Тургенева — улица в Шепетовке.
 Улица Тургенева — улица в Шостке.
 Улица Тургенева — прежнее (в 1944—2008 годах) название улицы Героев УПА во Львове.

Крым 
 Улица Тургенева — улица в Севастополе.
 Улица Тургенева — улица в Симферополе.

См. также 

 Площадь Тургенева
 Тургеневский переулок
 Тургеневская площадь

Улицы, названные в честь Ивана Тургенева